Butte désigne :

Nom commun 
 butte — une petite colline en français ;
 butte — Colline isolée, à parois abruptes en Amérique du Nord, avec un petit sommet plat, ce qui la distingue de la colline.

Patronyme 

 Antoinette Butte (1898-1986), protestante française engagée

Toponymie

La Butte, un quartier à l'ouest de Besançon.

Butte, une localité du borough de Matanuska-Susitna, en Alaska ;
 Butte, une localité du comté de McLean, dans le Dakota du Nord ;
 Butte, une ville du comté de Silver Bow, dans le Montana ;
 Butte, une localité, siège du comté de Boyd, dans le Nebraska.
 
et aussi :
 Crested Butte, une localité du comté de Gunnison dans le Colorado,
 Butte Valley National Grassland, une prairie nationale située dans le nord de la Californie.

Buttes peut faire référence à :
 Buttes, une commune du canton de Neuchâtel en Suisse, qui désigne également la rivière y passant.
 Butte de tir
 Ados ou champ surélevé

Notes et références

Voir aussi